Plaatsen in Bulgarije
Nikolovo (Chaskovo), een dorp in de gemeente Chaskovo, oblast Chaskovo
Nikolovo (Montana), een dorp in de gemeente Montana, oblast Montana
Nikolovo (Roese), een dorp in de gemeente Roese, oblast Roese